Prva slovenska nogometna liga 2009/2010 była 19. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Słowenii. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 19 lipca 2009 do 16 maja 2010 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva slovenska nogometna liga. 
Obrońcą tytułu była drużyna Maribor.
Mistrzostwo po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna Koper.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o 1. SNL 
Druga drużyna 2. SNL Triglav Kranj wygrała 4:0 dwumecz z Interblock Lublana o miejsce w Prva liga.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 1. SNL 2009/2010 - rsssf
 Prva Liga Telekom 2009/2010 - kicker.de
 Statistika - 1. Slovenska Nogometna Liga 09/10

Linki zewnętrzne 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 
 Prva liga

2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2009 w Słowenii
2010 w Słowenii